Слободан Савић је једна од следећих особа:

 Слободан Савић (критичар) - новинар, писац и критичар из Београда;
 Слободан Савић (политичар) - политичар из Српске.